Una voce nel vento (A Voice in the Wind) – romanzo di Kathryn Lasky
 Una voce nel vento (A Voice in the Wind) – romanzo di Francine Rivers del 1993